Čakovice steht für mehrere Orte in Tschechien:

Čakovice, Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov
 Čakovice (Prag), Stadtteil von Prag
Čakovice, Ortsteil von Týnec nad Sázavou, Okres Benešov, früher Ortsteil von Řehenice, Okres Praha-východ
Čakovice, Ortsteil von Štětí, Okres Litoměřice